Il termine grafico può avere diversi significati:

Matematica 
Grafico di una funzione, in analisi matematica
Grafo, in teoria dei grafi

Grafica 
Grafico (in inglese graphic designer) – colui che si occupa di grafica (e relative applicazioni)
Diagramma

Altri progetti